Зімбру () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Белебенешть.
 Зімбру () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Улму.
 Зімбру () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Гурахонц.